Het WTA-tennistoernooi van Tallinn (officieel Tallinn Open) van 2022 vond plaats van 26 september tot en met 2 oktober 2022 in de Estische hoofdstad Tallinn. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Het zevende reekshoofd, Barbora Krejčíková uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste thuisspeelster Anett Kontaveit in twee sets. Het was Krejčíková's vierde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won € 26.770 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door Kontaveit.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als derde geplaatste Oekraïense tweeling Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Nicole Melichar-Martinez en Laura Siegemund in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamen­lijke titel, de eerste sinds vier jaar. Ljoedmyla had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Nadija ook vier.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Belinda Bencic uit Zwitserland – zij bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Isabelle Haverlag en Prarthana Thombare (India) verloren hun openings­partij van de latere winnaressen. Ook haar landgenote Rosalie van der Hoek, met de Amerikaanse Ingrid Neel aan haar zijde, had de eerste ronde als eind­station.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Tallinn 2022
Tallinn